Струга () — правый приток Белоуса, протекающий по Черниговскому району (Черниговская область, Украина). Согласно топографической карте М-36-015-А (1929 год) река именуется как Бичалка, образованная слиянием ручьёв Струга и Бичевка.

География 
Длина — 25 или 18 км. Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (село Рудка) находится на высоте 125,2 м над уровнем моря.

Русло слабо-извилистое, в верхнем течении пересыхает. Долина в нижнем течении реки изрезана оврагами и промоинами; берега (кроме верхнего течения) обрывистые, высотой 2-8 м.

Река берёт начало юго-западнее села Москали (Черниговский район). Река течёт на северо-восток, в нижнем течении — юго-восток. Впадает в Белоус (на 13-м км от её устья) непосредственно восточнее села Рудка (Черниговский район).

Пойма вне населённых пунктов занята заболоченными участками и лесами. Среднее течение русла (между сёлами Левоньки и Рудка) и её пойма, с приустьевой частью притока Бичевка, занята заказником Струга.

Притоки (от истока к устью): Бичевка л.

Населённые пункты на реке (от истока к устью):

Черниговский район
 Левоньки
 Рудка

Примечания

Источники 
 
 

Притоки Белоуса
Реки Черниговской области